Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 1968 probíhala mezi 14.–20. říjnem 1968 v roli ukázkové soutěže. Dějištěm se stal areál Guadalajara Country Clubu v mexické Guadalajaře. Hrálo se na otevřených antukových dvorcích. Do dvouhry, konané na dva vítězné sety, nastoupilo třináct tenistek z osmi zemí.

Po skončení ukázkového turnaje byla v rámci olympiády odehrána také exhibice, která se konala v Chapultepecu.

Vítězkou ukázkového singlu se stala druhá nasazená západoněmecká hráčka Helga Niessenová poté, co se probojovala svého do prvního finále v seniorské kategorii. V něm zdolala americkou turnajovou jedničku Peaches Bartkowiczovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3.

Poražené semifinalistky nastoupily k zápasu o třetí místo. Američanka Julie Heldmanová v utkání vyhrála nad mexickou hráčkou Luciou Gongorovou ve dvou sadách.

Nasazení hráček 
  ''(finále)
  (vítězka)

Pavouk

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1968